Tenisový turnaj WTA Internationaux de Strasbourg 2011 se konal ve dnech 16. – 22. května ve francouzském Štrasburku venku na antukových dvorcích. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Marion Bartoliová (finále, skreč)
  Andrea Petkovicová (vítězka)
  Ana Ivanovićová  (odstoupila)
  Naděžda Petrovová  (čtvrtfinále)
  Maria Kirilenková (čtvrtfinále)
  Daniela Hantuchová (semifinále)
  Anabel Medinaová Garriguesová (semifinále)
  Lucie Hradecká (čtvrtfinále)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3= 

|RD3-seed01=1
|RD3-team01= M Bartoli
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3= 
|RD3-seed02=8
|RD3-team02= L Hradecká
|RD3-score02-1=2
|RD3-score02-2=3
|RD3-score02-3= 

|RD3-seed03=Q
|RD3-team03= M Lučić
|RD3-score03-1=4
|RD3-score03-2=4
|RD3-score03-3= 
|RD3-seed04=7
|RD3-team04=

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= D Hantuchová
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= J Larsson
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= A Amanmuradova
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= M Johansson
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= S Mirza
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=1
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= A Cornet
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= R Marino
| RD1-score07-1=64
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4/WC
| RD1-team08= N Petrova
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= M Kirilenko
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= K Barrois
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= A Kerber
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= L Pous Tió
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= P Parmentier
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Čang Šuaj
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= A-L Grönefeld
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= A Petkovic
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= D Hantuchová
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= M Johansson
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= A Cornet
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04=4/WC
| RD2-team04= N Petrova
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= M Kirilenko
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=7
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= L Pous Tió
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=65

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Čang Šuaj
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= A Petkovic
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=6
| RD3-team01= D Hantuchová
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=4/WC
| RD3-team02= N Petrova
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=5
| RD3-team03= M Kirilenko
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= A Petkovic
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=6
| RD4-team01= D Hantuchová
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= A Petkovic
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=6
}}

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Lucie Hradecká /  Sania Mirzaová (1. kolo)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (finále)
  Alla Kudrjavcevová /  Jasmin Wöhrová (1. kolo)
  Akgul Amanmuradovová /  Čuang Ťia-žung (vítězky)

Pavouk 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= L Hradecká  S Mirza
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3=[10]
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Kerber  K Piter
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=[12]

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= K Mladenovic  P Parmentier
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= G Brodsky  W Liu
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=4
| RD1-team05=  Ťia-ž. Čuang
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= D Jevtimova  V Muntean
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= S-N Sun  Y-F Xu
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= A Cornet  A-L Grönefeld
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= S Foretz Gacon  A Védy
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= M Oudin  Čang Šuaj
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= K Barrois  J Larsson
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= A Kudrjavceva  J Wöhr
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Lučić  M Washington
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=[7]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= D Dominikovic  J Moore
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=[10]

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= H Birnerová  A Rolle
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= N Grandin  V Uhlířová
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= A Kerber  K Piter
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= K Mladenovic  P Parmentier
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=4
| RD2-team03=  Ťia-ž. Čuang
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= A Cornet  A-L Grönefeld
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=64
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= M Oudin  Čang Šuaj
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=[10]
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= K Barrois  J Larsson
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=[6]
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= D Dominikovic  J Moore
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= N Grandin  V Uhlířová
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2='''6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= K Mladenovic  P Parmentier
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=4
| RD3-team02=

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Internationaux de Strasbourg
Tenis ve Francii v roce 2011